Das Herreneinzel der Wimbledon Championships 2019 war ein Tenniswettbewerb in London.

Sieger wurde Novak Đoković, der bereits im Jahr zuvor den Titel gewonnen hatte. Mit einer Dauer von fast fünf Stunden war es das längste Finalmatch in der Geschichte von Wimbledon. Nachdem es im fünften Satz 12:12 gestanden hatte, endete das Finale erstmals mit dem für den fünften Satz neu eingeführten Tie-Break mit dem Endstand von 13:12. Es war sein fünfter Erfolg in Wimbledon, sowie der 16. Grand-Slam-Titel der Karriere.

Qualifikation 
Die Qualifikation der Wimbledon Championships für die Herren fand vom 24. bis 27. Juni 2019 statt. Ausgespielt wurden 16 Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Folgende Spieler hatten sich für das Hauptfeld qualifiziert:

Setzliste

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks

Einzelnachweise 

Herreneinzel
2019